Millville kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Millville, New Brunswick, ort,

USA 

 Millville, Delaware, ort, Sussex County, 
 Millville, New Jersey, ort, Cumberland County, 
 Millville, Ohio, ort, Butler County, 
 Millville, Massachusetts, ort, Worcester County, 
 Millville, Minnesota, ort, Wabasha County, 
 Millville, Pennsylvania, Armstrong County, 
 Millville, Pennsylvania, Columbia County, 
 Millville, Kalifornien, Shasta County, 
 Millville, Utah, Cache County, 
 Millville, Henry County, Indiana
 Millville, Wisconsin